

Список видов, входящих в род Чистец (Stachys)
Список составлен на основе данных сайта Королевских ботанических садов Кью.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O 
 
 
 
 
 
 
 
  [syn. ]

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примечания

Литература 

Чистец
Чистец